Taiyi bezeichnet:

 Taiyi (Shehong) (太乙镇), Großgemeinde der Stadt Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Taiyi (Dali) (太邑彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi in der Stadt Dali in der chinesischen Provinz Yunnan

 Taiyi (Gottheit), chinesische Gottheit

 Taiyi (Stern), Stern (8 Dra) im Sternbild Drache